Туна Киремитчи (, 24 февраля 1973, Эскишехир) — турецкий  и писатель, одна из наиболее ярких фигур современной национальной словесности.

Биография 
Закончил Галатасарайский лицей, начал публиковать стихи ещё во время учебы. Учился в университете изящных искусств имени Мимара Синана, изучал кино. Поставил несколько короткометражных фильмов. Выступал также как рок-музыкант с этно-группой Kumdan Kaleler (Замки из песка), записал альбом Denize Dogru (Лицом к морю, 1996).

Стихи 
 Засмотревшиеся на Луну/ Ayabakanlar (1994, премия Яшара Наби Найира)
 Академия/ Akademi (1998, Erguvan Balkan Poetry Award)
 Несколько стихотворений, несколько песен/ Bazı Siirler Bazı Sarkilar (2003)

Романы 
 Git Kendini Cok Sevdirmeden (2002, пер. на боснийский 2009)
 Путь к одиночеству/ Bu Iste Bir Yalnizlik Var (2003)
 Трое на дороге/ Yolda Uc Kisi (2005, фр. пер. 2013)
 Что такое Л. Ю. Б. О. В.Ь?/ A.Ş.K. Neyin Kısaltması? (2005)
 Dualar Kalicidir (2007, англ. пер. 2008, греч. пер. 2010, фр. пер. 2011)
 Küçüğe bir dondurma (2009)
 Selanik’te sonbahar (2011)
 Gönül meselesi (2012)
 Güneş'i kıskandıran kız (2013)

Эссе 
 Hepimiz birilerinin eski sevgilisiyiz (2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт,
 На сайте IMDB

Писатели Турции
Кинорежиссёры Турции
Выпускники галатасарайского лицея
Писатели XXI века